

Елдон — місто, штат Айова
 Елдон — місто, штат Міссурі
 Елдон — переписна місцевість, штат Оклахома